G18 bzw. G 18 steht für:
 eine Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Rechtslage bis 31. Dezember 2013)
 die Ginetta G18, ein britisches Auto
 eine Schmalspurlokomotive von EMD, siehe Liste der Lokomotiven von EMD
 eine Reihenfeuerpistole der Firma Glock, siehe Glock 18
 die chinesische Autobahn Rongcheng–Wuhai, die Rongcheng mit Wuhai verbindet

G.18 steht für:
 Fiat G.18, italienisches Verkehrsflugzeug

Abkürzung